Численность населения области по данным Росстата составляет  чел. (). Плотность населения —  чел./км2 (). Городское население — 79,36% (2022).

Динамика численности населения 
Последние 10 лет население уверенно и планомерно растет, плотность населения выше, чем в среднем по России.

Демография 
Демография области позитивная, естественный прирост умеренный.
 

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Урбанизация

Национальный состав

Общая карта 
На востоке области застройка очень плотная, более плотная чем в Европейской части России, в западной части застройка неплотная, схожая с азиатской частью России.

Легенда карты (при наведении на метку отображается реальная численность населения):

Сокращения:
 Обь
 Чик

Примечания 

Население Новосибирской области